Elbert é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Elbert (Colorado)
 Condado de Elbert (Geórgia)

Desambiguações de topônimos